José Agostinho ist der Name folgender Personen:

* José Agostinho (Meteorologe) (1888–1978), portugiesischer Militär und Meteorologe 
 José Agostinho de Macedo (1761–1831), portugiesischer Schriftsteller, Dichter und Historiker
 José Agostinho Sequeira (Somotxo Matar Mimiraka; * 1959), osttimoresischer Politiker